Antoni Morawiecki (1903–1971) – polski geolog
 Jarosław Morawiecki (ur. 1964) – polski hokeista
 Jędrzej Morawiecki (ur. 1977) – polski pisarz, publicysta i reporter; doktor filologii słowiańskiej oraz socjologii
 Kornel Morawiecki (1941–2019) – polski polityk, opozycjonista w PRL, poseł VIII kadencji
 Mateusz Morawiecki (ur. 1968) – polski polityk i bankowiec, od 2017 premier
 Medard Morawiecki (1846–1937) – powstaniec styczniowy
 Wojciech Morawiecki (1922–2019) – polski profesor prawa